
Парк культу́ры — многозначное название.

Парки культуры и отдыха 
 Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в различных городах:
 Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Максима Горького в Москве.
 Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Алма-Ате.
 Центральный детский парк имени Максима Горького в Минске.
 Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.
 Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в Туле.
 Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого во Львове.
 Парк культуры и отдыха имени А. П. Гайдара в Арзамасе.
 Центральный парк культуры и отдыха имени М. И. Калинина в Выборге.
 Парк культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары в Чебоксарах.
 Парк культуры и отдыха в Уральске.
 Парк Машиностроителей в Харькове.
 Парк Машиностроителей в Орске.
 Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в Киевском районе Донецка.
 Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова в Ворошиловском районе Донецка.
 Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Охранный статус «парк культуры» 
 Парк культуры — особый охранный статус для защиты и сохранения культурного ландшафта в Польше.

Фильм 
 «Парк культуры и отдыха» — американский комедийно-мелодраматический художественный фильм 2009 года.

Станции метро

См. также 
 Парк Горького